Tommlein ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Tommelein (* 1962), belgischer Politiker der Open VLD
 Rik Tommelein, belgischer Leichtathlet und Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 1984